Magirus-Deutz MK (Mittel Klasse) — серия среднетоннажных грузовых автомобилей, дебютировавших в 1975 году с кабиной «Клуба четырёх».

Информация 
Первые прототипы появились в 1975 году, когда Magirus-Deutz начал сотрудничество с корпорацией Iveco. Бренд Magirus-Deutz прекратил своё существование в начале 1980-х годов, но серия МК производилась до 1992 года, но уже под названием Iveco. Автомобили серии МК комплектовались дизельными двигателями воздушного охлаждения Deutz. Мощность двигателя составляла 87-169 л. с., полезная нагрузка составляла от 3,21 до 9,07 тонн.

Модификации

Примечания 

Magirus-Deutz